Шпиколосы — топоним:

Украина 
 Львовская область
 Шпиколосы — село, Золочевский район
 Шпиколосы — село, Червоноградский район
 Тернопольская область
 Шпиколосы — село, Кременецкий район